Il conte Dracula (Count Dracula) – film del 1970 diretto da Jesús Franco
 Count Dracula – film per la televisione 1977 diretto da Philip Saville

Pagine correlate 
 Conte Dracula